est un genre éteint de dinosaures ankylosaures de la fin du Crétacé supérieur.
Il a vécu dans la zone qui correspond aujourd'hui à la Mongolie.

Une seule espèce est rattachée au genre : .

Étymologie 
Du mongol, signifiant  « le magnifique ».

Datation 
Ses restes fossiles ont été retrouvés dans les formations géologiques de Nemegt et de Barun Goyot dans le sud de la Mongolie. Ces formations sont datées du Maastrichtien inférieur, il y a environ entre  (millions d'années).

Description 

Les pièces fossiles découvertes comportent un crâne et la partie antérieure du squelette post-crânien (vertèbres cervicales et dorsales, omoplate, avant-bras et quelques côtes). Il fut pour la première fois décrit par Maryańska en 1977, avec Tarchia kielanae.

Saichania mesurait environ  de long. Il est contemporain de Pinacosaurus.

Cladogramme Ankylosauridae

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Paléontologie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1977